|-
| 22801 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22802 Sigiriya ||  || 13 august 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22803 - || 1999 RV || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22804 - ||  || 6 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22805 - ||  || 6 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22806 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22807 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22808 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22809 Kensiequade ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22810 Rawat ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22811 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22812 Ricker ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22813 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22814 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22815 Sewell ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22816 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22817 Shankar ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22818 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22819 Davidtao ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22820 - ||  || 9 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22821 - ||  || 2 septembrie 1999 || Eskridge || , 
|-
| 22822 - ||  || 12 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22823 - ||  || 13 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 22824 von Neumann ||  || 12 septembrie 1999 ||  || , 
|-
| 22825 - ||  || 13 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 22826 - ||  || 14 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22827 Arvernia ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 22828 Jaynethomp ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22829 Paigerin ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22830 Tinker ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22831 Trevanvoorth ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22832 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22833 Scottyu ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22834 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22835 Rickgardner ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22836 Leeannragasa ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22837 Richardcruz ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22838 Darcyhampton ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22839 Richlawrence ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22840 Villarreal ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22841 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22842 Alenashort ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22843 Stverak ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22844 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22845 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22846 Fredwhitaker ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22847 Utley ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22848 Chrisharriot ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22849 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22850 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22851 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22852 Kinney ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22853 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22854 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22855 Donnajones ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22856 Stevenzeiher ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22857 Hyde ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22858 Suesong ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22859 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22860 Francylemp ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22861 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22862 Janinedavis ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22863 Namarkarian ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22864 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22865 Amymoffett ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22866 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22867 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22868 Karst ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22869 Brianmcfar ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22870 Rosing ||  || 14 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 22871 Ellenoei ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22872 Williamweber ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22873 Heatherholt ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22874 Haydeephelps ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22875 Lanejackson ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22876 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22877 Reginamiller ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22878 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22879 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22880 Pulaski ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22881 - ||  || 5 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22882 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22883 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22884 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22885 - ||  || 8 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22886 - ||  || 18 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22887 - ||  || 29 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22888 - ||  || 29 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 22889 Donnablaney ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22890 Ruthaellis ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22891 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22892 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22893 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22894 - || 1999 TW || 1 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22895 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 22896 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 22897 - ||  || 6 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 22898 Falce ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 22899 - ||  || 11 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 22900 Trudie ||  || 11 octombrie 1999 ||  || 
|-